Кремль
 Кремль (вища влада в Росії)
 Дмитровський кремль
 Зарайський кремль
 Казанський кремль
 Можайський кремль
 Московський кремль
 Нижньогородський кремль
 Псковський кремль
 Хлиновський кремль

Техніка 
 «Кремль» — радянський річковий канонерський човен